Мона́хов — русская фамилия.

Известные носители 
 Монахов, Александр Семёнович (род. 1931) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 Монахов, Андрей Юрьевич (род. 1976) — российский игрок в футзал и мини-футбол.
 Монахов, Антон Александрович (род. 1982) — украинский футболист.
 Монахов, Вадим Макариевич (1936—2019) — советский и российский педагог.
 Монахов, Валентин Николаевич (1932—2006) — математик, механик, гидродинамик.
 Монахов, Василий Георгиевич (1902—1960) — генерал-майор, начальник ВАД 101 («Дорога жизни»).
 
 Монахов, Георгий Васильевич (1864—1939) — живописец, учитель, изобретатель, одна из ключевых фигура в истории гжельского фарфорового завода.
 Монахов, Герман Валентинович (род 1953) — советский футболист и тренер.
 
 Монахов, Ипполит Иванович (1841—1877) — русский актёр и куплетист, артист Александринского театра.
 Монахов, Николай Иванович (1923—1995) — советский педагог.
 Монахов, Николай Фёдорович (1875—1936) — русский советский актёр.
 Монахов, Семён Филиппович (1900—1959) — советский военный деятель, генерал-майор.



Топоним 
 Монахов — хутор, Александрово-Гайский район, Саратовская область, Россия

Примечания